Industrija se lahko nanaša na:

Ekonomija 
 Industrija (ekonomija), splošno kategorizirana veja gospodarske dejavnosti
 Industrija (proizvodnja), posebna veja gospodarske dejavnosti, običajno v tovarnah s stroji
 Širši industrijski sektor gospodarstva, vključno s proizvodnjo in produkcijo drugih vmesnih ali končnih dobrin
 Splošne značilnosti in proizvodne metode, ki so skupne industrijski družbi
 Industrializacija, preobrazba v industrijsko družbo
 Klasifikacije industrijskih dejavnosti, klasifikacija gospodarskih organizacij in dejavnosti

Drugo 
 Industrija (arheologija), tipološka klasifikacija kamnitega orodja